Туснолобов — фамилия; имеет женскую форму Туснолобова.
 Туснолобов, Степан Сергеевич (1918—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Туснолобова-Марченко, Зинаида Михайловна (урождённая Морозова; 1920—1980) — советский военный врач, участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.